Monasterio de Rodilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monasterio de Rodilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Monasterio de Rodilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar